Премия «Бодиль» за лучший датский фильм () главная кинопремия Дании. Вручается Датской национальной ассоциацией кинокритиков () ежегодно, начиная с 1948 года.

Список победителей и номинантов

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Ссылки 
 Официальный сайт премии 
 Кинопремия «Бодиль»  на IMDb

Кинопремии Дании